Бебко — украинская фамилия. Известные носители:
 Бебко, Василий Степанович (1932—2022) — советский и российский дипломат, посол СССР и России в Либерии.
 Бебко, Раиса Павловна (1953—?) — передовик производства, депутат Верховного Совета СССР.
 Бебко, Сильвестр Павлович — подпоручик, кавалер ордена Святого Георгия IV степени.